Psalmodia – część liturgii godzin
 Psalmodia – chór mieszany przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II